Carlo Turcato – schermidore italiano
 Dino Turcato – ex sollevatore italiano
 Giulio Turcato – pittore italiano
 '''Giuseppe Turcato – partigiano, politico e saggista italiano.